Soro oder Sorø steht für:

 Soro (Ainaro), Suco in der Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Soro (Ort, Ainaro), Ort im Suco Soro, Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Sorø, Ort in Dänemark
 Soro, reptiloide Rasse, siehe Uplift-Universum #Soro

Soro ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Soro (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Bakary Soro (* 1985), ivorisch-burkinischer Fußballspieler
 Bawai Soro (* 1954), irakischer Geistlicher, Bischof von Mar Addai of Toronto
 Enrique Soro Barriga (1884–1954), chilenischer Komponist
 Guillaume Soro (* 1972), ivorischer Politiker
 Ismaila Soro (* 1998), ivorischer Fußballspieler
 Jean Soro (* 1963), ivorischer Fußballspieler und -trainer
 Johann von Soro (1730–1809), österreich-ungarischer Offizier
 Michel Soro (* 1987), französischer Boxer
 Robert Soro (1922–2003), französischer Rugby-Union-Spieler
 Slobodan Soro (* 1978), serbisch-brasilianischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Soreau